Ли Цзинлян (; род. 20 марта 1988, Чугучак) — китайский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Art of War, Legend FC, владел титулом чемпиона Legend FC в полусреднем весе.
Занимает 15 строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Биография 
Ли Цзинлян родился 20 марта 1988 года в округе Чугучак Синьцзян-Уйгурского автономного района. С юных лет увлекался единоборствами, серьёзно занимался борьбой и ушу-саньда, после чего переехал на постоянное жительство в Пекин, где проходил подготовку под руководством известного китайского бойца Чжана Тецюаня в бойцовской команде China Top Team. Также освоил бразильское джиу-джитсу, получив в этой дисциплине коричневый пояс.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в сентябре 2007 года, выиграв у своего соперника досрочно во втором раунде. Первое время дрался в местных пекинских промошенах Art of War Fighting Championship и UMAC, где неизменно был победителем. Позже в период 2010—2013 годов активно выступал в Гонконге в организации Legend Fighting Championship — выиграл здесь пять поединков из семи, в том числе завоевал титул чемпиона в полусредней весовой категории.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке восемь побед и только два поражения, в 2014 году Ли привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и подписал с ней долгосрочное соглашение. Дебютировал здесь с победы раздельным решением судей над американцем Дэвидом Мишо. В следующем бою он, однако, довольно спорным раздельным решением уступил представителю Франции Нордину Талебу.

В 2015 году провёл в UFC два поединка, в первом нокаутировал бразильца Диегу Лиму, во втором потерпел поражение технической сдачей от японца Кэйты Накамуры (изначально должен был драться с другим японцем, Киити Кунимото, но тот травмировался и был заменён Накамурой). Позже взял верх над такими бойцами как Антон Зафир, Бобби Нэш, Фрэнк Камачо — в последнем случае получил бонус за лучший бой вечера. Помимо этого планировались бои с Чедом Лепризом и Янси Медейросом, но они не состоялись из-за отказа соперников.

На ноябрь 2017 года запланирован бой против американца Зака Оттоу.

Статистика в профессиональном ММА 

| Поражение
|align=center|19-8
| Даниэль Родригес 
|Раздельное решение 
|UFC 279
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-7
|Муслим Салихов
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Ортега vs. Родригес
|
|align=center|2
|align=center|4:38
|Элмонт, Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|18-7
|Хамзат Чимаев
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 267
|
|align=center|1
|align=center|3:16
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
|Сантьяго Понциниббио
|KO (удар рукой)
|UFC on ABC: Holloway vs. Kattar
|
|align=center|1
|align=center|4:25
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|17-6
|Нил Магни
|Единогласное решение
|UFC 248
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Элизеу Залески дус Сантус
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang
|
|align=center|3
|align=center|4:51
|Шэньчжэнь, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
|Давид Завада
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2
|
|align=center|3
|align=center|4:07
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
|Даити Абэ
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Каланг, Сингапур
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
|Джейк Мэттьюс
|Единогласное решение
|UFC 221
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Перт, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Зак Оттоу
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum
|
|align=center|1
|align=center|2:57
|Шанхай, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
|Фрэнк Камачо
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Holm vs. Correia
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
|Бобби Нэш
|KO (удары руками)
|UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña
|
|align=center|2
|align=center|4:45
|Денвер, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-4
|Антон Зафир
|KO (удары руками)
|The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia Finale
|
|align=center|1
|align=center|2:46
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|10-4
|Кэйта Накамура
|Техническая сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson
|
|align=center|3
|align=center|2:17
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Диегу Лима
| KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Edgar vs. Faber
|
|align=center|1
|align=center|1:25
|Пасай, Филиппины
|
|-
| Поражение
|align=center| 9-3
| Нордин Талеб
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: MacDonald vs. Saffiedine
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Галифакс, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 9-2
| Дэвид Мишо
| Раздельное решение
| UFC 173
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
|align=center| 8-2
| Люк Жюмо
| Сдача (гильотина)
| Legend Fighting Championship 11
| 
|align=center| 3
|align=center| 3:38
|Гонконг, Китай
|
|-
| Победа
|align=center| 7-2
| Дэн Полинг
| Единогласное решение
| Legend Fighting Championship 9
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Гонконг, Китай
|
|-
| Поражение
|align=center| 6-2
| Мён Хо Бэ
| Единогласное решение
| Legend Fighting Championship 7
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Гонконг, Китай
|
|-
| Победа
|align=center| 6-1
| Алекс Ню
| Единогласное решение
| Legend Fighting Championship 5
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Гонконг, Китай
|
|-
| Победа
|align=center| 5-1
| Тони Россини
| Техническая сдача (гильотина)
| Legend Fighting Championship 4
| 
|align=center| 2
|align=center| 1:11
|Гонконг, Китай
|
|-
| Победа
|align=center| 4-1
| Андрей Лю
| TKO (удары руками)
| Legend Fighting Championship 3
| 
|align=center| 1
|align=center| 3:43
|Гонконг, Китай
|
|-
| Поражение
|align=center| 3-1
| Пэт Кроули
| Единогласное решение
| Legend Fighting Championship 2
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Гонконг, Китай
|
|-
| Победа
|align=center| 3-0
| Юн Тао Гон
| Сдача (гильотина)
| AOW 15: Ueyama vs. Aohailin
| 
|align=center| 1
|align=center| 5:29
|Пекин, Китай
|
|-
| Победа
|align=center| 2-0
| Лю Цзиньвэнь
| Сдача (гильотина)
| Ultimate Martial Arts Combat
| 
|align=center| 1
|align=center| 3:05
|Пекин, Китай
|
|-
| Победа
|align=center| 1-0
| Махач Гаджиев
| TKO (удары руками)
| AOW 8: Worlds Collide
| 
|align=center| 2
|align=center| 1:02
|Пекин, Китай
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Китая